Pistol steht für:
 Pistol (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2022)

Pistol ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz L. Pistol (1940–2009), deutscher Bildhauer, Zeichner und Architekt
 Tommy Pistol (* 1976), US-amerikanischer Pornodarsteller